Гаэтан Карлен (, род. 7 июня 1993 года, Сьон, Швейцария) — швейцарский футболист, нападающий клуба «Ксамакс». Ранее представлял молодёжную и юниорские сборные Швейцарии разных возрастов.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Сьон». С сезона 2010/11 начал выступать за резервный фарм-клуб «Сьон II». В первой команде Карлен дебютировал 22 мая 2013 года в матче против «Серветт». Свой первый гол за «Сьон» Карлен забил 1 июня 2013 года в матче против «Цюриха». В январе 2014 года Карлен на правах аренды перешёл в клуб «Биль-Бьенн» до конца сезона 2013/14 для получения игрового времени. Сыграл 17 матчей и забил 9 мячей. По окончании сезона вернулся в «Сьон» и начал сезон 2014/15 в составе клуба. В январе 2015 года Карлен подписал контракт с клубом «Тун». Дебютировал в клубе 8 февраля 2015 года в матче против «Арау». Свой первый гол за «Тун» Карлен забил в матче против этого же клуба 29 мая, в этом же матче забил и второй. Летом 2015 года Карлен перешёл в клуб «Биль-Бьенн», за который он ранее уже выступал на правах аренды. В мае 2016 года Карлен подписал двухлетний контракт с клубом «Ксамакс», в котором начнёт выступать с сезона 2016/17.

Достижения 
 «Сьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2011

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Биль»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Ксамакс»